Kleinberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Kleinberg (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kleinberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Kleinberg (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Kleinberg (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Kleinberg (Gemeinde Schollach), Ortsteil von Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kleinberg (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kleinberg (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

 Kleinberg (Berg) (521,5 m), Berg der Rhön bei Rasdorf, Landkreis Fulda, Hessen

Kleinberg ist der Name folgender Personen:
 Jon Kleinberg (* 1971), Professor für Informatik
 Josephine Gail Kleinberg, Jo Baer (* 1929), US-amerikanische Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Flums-Kleinberg
 Kleinburg
 Kleineberg
 Kleinenberg
 Klineberg